Rosko steht für:

 Rosko (Polen), einen Ort in Polen
 Roscoff, einen Ort in der Bretagne (in bretonischer Sprache)

Rosko oder Roško ist der Familienname folgender Personen:

 Maja Rosko (* 1992), kroatische Beachvolleyballspielerin
 Stanisław Rosko (* 1954), polnischer Badmintonspieler
 Vladimír Roško (* 1974), slowakischer Skispringer

Siehe auch:
 Roscoe
 Roskow